Plaats in Indonesië
 Puguh (Boja), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Puguh (Pegandon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java